Powys peut désigner :

Géographie 
 le royaume de Powys, un royaume médiéval du centre et du nord-est du pays de Galles ;
 le comté préservé du Powys, une ancienne zone de gouvernement local, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le comté du Powys, une zone principale, en vigueur depuis 1996 ;

Nom de famille 
 John Cowper Powys (1872-1963), un écrivain britannique ;
 Llewelyn Powys (1884-1939), un écrivain britannique, frère du précédent ;
 T. F. Powys (1875–1953), un écrivain britannique, également frère des deux précédents ;
 Thomas Littleton Powys (1833-1896), un ornithologue britannique ;

Prénom 
 Powys Thomas (1926-1977), un acteur britannique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme